Милые кости:
 Милые кости — роман 2002 года американской писательницы Элис Сиболд.
 Милые кости — экранизация одноимённого романа от режиссёра Питера Джексона, вышедшая в 2009 году.
 Милые кости — песня группы Otto Dix из альбома Анимус.